Olympus OM (от «O» — Olympus, «M» — Yoshihisa Maitani) — семейство малоформатных однообъективных зеркальных фотоаппаратов, объективов и принадлежностей, продававшихся фирмой Olympus (Япония) между 1972 и 2002 годом (некоторые принадлежности поступали в продажу в начале 2003 года).

Система «Olympus OM» была разработана в 1972 году, спустя больше чем десятилетие после появления систем Nikon F, Canon R, Canon FL. Главным конструктором был Йошихиса Майтани (Yoshihisa Maitani, 1933—2009).

Основой системы «Olympus OM» была серия профессиональных фотоаппаратов, позднее разработаны любительские модели. Первой моделью был фотоаппарат «M-1» с механическим затвором. После выставки Photokina-72 компания Leica Camera потребовала переименования новой фотосистемы, использующей в названии букву «М», которая с 1954 года обозначала дальномерную линейку «Leica M». В результате, фотоаппарат был переименован в «Olympus OM-1», хотя первые 5000 экземпляров уже поступили в продажу с исходной маркировкой. На всех фотоаппаратах имелось TTL-экспонометрическое устройство и байонет собственной конструкции. К концу 1970-х годов появилась профессиональная модель «Olympus OM-2» и любительская «Olympus OM-10».

В дальнейшем фирма Olympus выпустила профессиональные камеры «Olympus OM-3» и «Olympus OM-4», а также любительские «Olympus OM-20», «Olympus OM-30» и «Olympus OM-40».

Системе «Olympus OM» соответствовал ряд объективов «Zuiko», а также большое количество принадлежностей.

Фотокамеры «Olympus OM» и большинство объективов «Zuiko» были с ручной фокусировкой, только «Olympus OM-707», выпущенный в 1986 году был единственной автофокусной моделью.

Модельный ряд 
За все годы фирма Olympus выпустила большое количество фотоаппаратов системы «Olympus OM». Камеры выпускались как для профессионалов, так и для любителей: с однозначной нумерацией — профессиональные, с двухзначной и трёхзначной — любительские, упрощённые.

Выпуск любительских моделей прекращён после 1992 года (отсутствие спроса). В 1997 году появилась любительская «Olympus OM-2000» (корпус фотоаппарата выпускался фирмой Cosina). Спрос на профессиональные высококачественные модели сохранялся и они выпускались до 2002 года наряду с «OM-2000»

Профессиональные камеры

Olympus OM-1 

«Olympus OM-1» — малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат с полуавтоматической установкой экспозиции, первая профессиональная модель системы Olympus OM. Выпущен в 1972 году, первоначально назывался «Olympus M-1», по настоянию фирмы Leica название изменено на OM. Камера выполнена в пластмассовом корпусе, что значительно облегчило её вес. Особенности: TTL-экспонометрическое устройство со стрелочной индикацией в поле зрения видоискателя, полуавтоматическая установка экспозиции на открытой диафрагме, сменные фокусировочные экраны. Фотографический затвор — механический, фокальный, с матерчатыми шторками (движение вдоль длинной стороны кадра). Кольцо установки выдержек на байонете камеры, головка установки светочувствительности плёнки на верхней панели. Отключение элементов питания при хранении и переноске. Предварительный подъём зеркала был особенно ценен в микрофотографии и астрофотографии.

Olympus OM-2 

Olympus OM-2 — автомат с приоритетом диафрагмы, разработан на базе камеры «Olympus OM-1». Модификации: «Olympus OM-2» (1975—1979); «Olympus OM-2n» (1979—1987) — с изменённым курком взвода затвора; «Olympus OM-2S» («Olympus OM-2SP») (1983—1988) — с точечным экспозамером и программным режимом автоматики. Фотографический затвор — с матерчатыми шторками, электронноуправляемый. Сохранена механическая выдержка 1/60 сек. TTL-экспонометрия работает от отражённого фотоплёнкой света. Управление автоматическими фотовспышками с использованием заобъективной экспонометрии камеры. На фотоаппаратах «Olympus OM-2S» («Olympus OM-2SP») стрелочный индикатор экспонометрического устройства заменён светодиодным графическим дисплеем.

Olympus OM-3 

Olympus OM-3 — профессиональный малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат с полуавтоматической установкой экспозиции, выпущенный в качестве замены камеры «Olympus OM-1» и значительно усовершенствованный. Выпускался с 1983 по 1986 год в небольшом количестве, в настоящее время редок и пользуется спросом у коллекционеров.

Основное отличие от старшей модели ОМ-1 — добавление режима точечного экспозамера, светодиодный графический дисплей, добавлена выдержка 1/2000 сек.

В модификации Olympus OM-3Ti с титановыми крышками корпуса, выпускавшейся после восьмилетнего перерыва с 1994 до 2002 года, реализован режим TTL OTF автоматической фотовспышки с измерением света, отражённого от плёнки.

Olympus OM-4 

Olympus OM-4 — модификация камеры «Olympus OM-2», выпускался с 1983 до 1987 год (стоимость US $ 685 без объектива). Фокальный затвор с электронным управлением, автоматика с приоритетом диафрагмы, с возможностью ручной установки выдержки (и «В»). В автоматическом режиме затвор отрабатывал выдержку от 240 секунд до 1/2000 сек, выдержка синхронизации 1/60 сек.

Это был первый фотоаппарат с очень узким углом измерения при точечном экспозамере (2 % от площади кадра или 3,3 ° с 50-мм объективом). TTL-экспонометр на фотодиодах позволял производить многоточечное светоизмерение по нескольким точкам (от двух до восьми) с запоминанием и последующим автоматическим усреднением замера. Отрабатываемая выдержка отображалась на жидкокристаллическом мониторе в поле зрения видоискателя.

В 1986 году появился Olympus OM-4Ti (OM-4T в США) с «всепогодным» титановым корпусом и верхней и нижней панелями. Камера отличалась наличием автоматической поправки точечного экспонометра для измерения «по светам» и «по теням». Выпуск последней профессиональной модели прекращён в 2002 году.

Любительские камеры

Olympus OM-10 

Olympus OM-10 появился в продаже в июне 1979 в одно время с профессиональной камерой «Olympus OM-2n». «Olympus OM-10» — малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат с приоритетом диафрагмы. Фотографический затвор — фокальный с электронным управлением, Выдержки затвора — от 1 секунды до 1/1000, а также выдержка от руки. Пентапризма несъёмная, поле зрения видоискателя 93 %, со светодиодной индикацией о работе экспонометрического устройства. Экспозамер — центральновзвешенный, светочувствительность применяемой фотоплёнки от ASA 25 до ASA 1600. Размеры корпуса камеры приблизительно 136 × 83 × 50 мм.

Olympus OM-20 
Olympus OM-20 (продавался в США под наименованием Olympus OM-G) являлся модификацией камеры «Olympus OM-10». У OM-20 появилось кольцо установки выдержек на байонете камеры, выключатель электропитания и способа отображения информации о работе экспонометрического устройства. Корпус камеры получил небольшую съемную накладку для удобства захвата кистью руки.

Olympus OM-30 

Olympus OM-30 — фотоаппарат «Olympus OM-20» с возможностью автофокусировки. При использовании нормальных объективов в поле зрения видоискателя наблюдалась подсветка, облегчающая фокусировку. К камере выпускались специальные автофокусные объективы, в наше время они очень редки́.

Olympus OM-40 
Olympus OM-40 — дальнейшая модификация камеры «Olympus OM-30». Корпус с резиновым покрытием, автоматика с приоритетом диафрагмы с возможностью ручной установки выдержки. Возможность управления автоматическими фотовспышками (TTL-флешметр). Экспонометрия — по центру кадра и по краям. Если обнаруживается значительное различие освещённости при светоизмерении — происходит переключение на центр кадра. «Olympus OM-40» значительно интегрирован с профессиональными моделями (с двухзначным индексом), в том числе и с моторными приставками. Электронный автоспуск с предварительным подъёмом зеркала. Ввод значений светочувствительности фотоплёнки от 25 до 3200 ASA, в том числе и с использованием DX-кода.

Olympus OM-2000 

Корпус фотоаппарата «Olympus OM-2000» выпускался фирмой Cosina, комплектовался объективами «Zuiko» с байонетом Olympus OM. Фактически эта камера не является моделью фирмы Olympus.

«Olympus OM-2000» — малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат с полуавтоматической установкой экспозиции. TTL-экспонометрические устройство со светодиодной индикацией. Выдержки затвора — от 1 до 1/2000 с и «В».

Фирма Cosina выпускала камеру «Nikon FM10», аналогичную фотоаппарату «Olympus OM-2000». Основное отличие — байонет F и отсутствие точечного режима экспозамера.

Прототипы камер

Olympus OM-X 
В течение исследования проекта «Olympus OM-1», на фирме Olympus под руководством Йошихиса Майтани была разработана модульная малоформатная камера, подобная среднеформатному фотоаппарату «Hasselblad». Эта камера была построена как опытный образец, и называлась «Olympus OM-X».

Объективы «Zuiko» и байонет Olympus OM 

Для камер системы «Olympus OM» был разработан трёхлепестковый байонет оригинальной конструкции. Основное отличие от других систем — фиксатор байонета и репетир диафрагмы находится на оправе объектива. Так как на камерах «Olympus OM» кольцо установки выдержек находится на байонете фотоаппарата (вблизи посадочной плоскости) — на объективах «Zuiko» для удобства работы кольцо установки значений диафрагм перенесено к передней линзе объектива.

Рабочий отрезок байонета Olympus OM составляет 46 мм, поэтому использование «чужих» объективов затруднительно.

В то же время, объективы «Zuiko» с соответствующим адаптером пригодны для установки на большинство систем с меньшим рабочим отрезком, в том числе на цифровые однообъективные зеркальные и на беззеркальные цифровые камеры. При этом возможно только ручное управление диафрагмой и фокусировкой.

Объективы «Zuiko»

Сравнение с креплениями других производителей

Прототипы объективов 

Фирма Olympus также разработала несколько моделей объективов «Zuiko», серийно они не выпускались.
 18 мм/f3.5, прототип широкоугольного объектива 18 mm/f3.5, содержал 12 элементов в 10 группах, без фокусировки, сфокусирован на 72 мм
 50 мм/f2 компактный нормальный объектив, прототип компактного 40 мм/f2
 85 мм/f1.4, прототип, с элементами градиента индекса рефракции (GRIN)
 160 мм/f3.5, прототип
 300 мм/f6.3, прототип
 400 мм/f4.5, прототип
 500 мм/f5.6, прототип
 800 мм/f9, прототип
 1200 мм/f14, прототип
 24-40 мм/f4, прототип, более подробная информация
 90-250 — прототип модели 85-250/5 — значение относительного отверстия неизвестно, возможно F4 или F3.6

Принадлежности 

К системным камерам «Olympus OM» выпускалось большое количество принадлежностей, чтобы получить профессиональное использование камер OM: для портретной съёмки, фотожурналистики, спортивной и научной фотографии.
 Приставные электроприводы;
 сменные задники на 250 кадров;
 фотовспышки и принадлежности к ним: флешметры, обоймы для крепления, шнуры, соединители, источники питания, светофильтры и переходники к ним;
 сменные фокусировочные экраны;
 принадлежности для макросъёмки: удлинительные кольца, мехи, стойки для съёмки, осветители и другие принадлежности;
 принадлежности для микрофотографии;
 техническая фотография: приставки для впечатывания даты и данных, адаптеры к эндоскопам и для астрофотографии;
 сумки, футляры, рукоятки-держатели, спусковые тросики, блоки питания;
В СССР фотоаппарат «Olympus OM-1» поставлялся вместе с эндоскопами одноимённой фирмы. Объективом не комплектовался, съёмка велась через оптическую систему эндоскопа. Фокусировочный экран был заменён на коллективную линзу (наведение на резкость тоже эндоскопом). Экспонометрическое устройство присутствовало, но в медицинской фотографии не использовалось. Регулируемая по мощности электронная фотовспышка находилась в корпусе стационарного осветителя, свет проходил по гибкому волоконному кабелю-световоду.

См. также 
 Стандарт 4/3
 Olympus E-M5 — беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменными объективами
 «Одуванчик»
 Фоторегистратор

Примечания

Литература

Ссылки 

 Olympus History: OM Series Olympus Corporation history page.

Olympus
Плёночные зеркальные фотоаппараты Olympus
35-мм фотоаппараты
Фотоаппараты, появившиеся в 1972 году
Системные камеры
Однообъективные зеркальные фотоаппараты
Байонеты